Higer bezeichnet:
 Christian Higer, österreichischer Schauspieler
 Higer Bus Company,  chinesischer Hersteller von Reise-, Stadt- und Kleinbussen sowie Pick-ups